Саншу:

 Саншу I (1154—1212) — второй король Португалии.
 Саншу II (1207—1248) — четвёртый король Португалии.

См. также 
 Санчо